Барви́нок:
 Барвинок () — род растений семейства Кутровые.
 Барвинок — ежемесячный украинский литературно-художественный журнал для детей младшего и среднего возраста.
 Барвинок — ансамбль народного танца, действующий в Луганске с 1993 года, а с 2014 года — также и в Киеве.
  — ансамбль народного танца из Винницы.

Фамилия
 Барвинок, Виталий Алексеевич (1937—2015) — советский и российский учёный, член-корреспондент РАН.
 Барвинок, Владимир Иванович (1879—1943) — украинский историк, деятель УНР, библиограф, выдающийся архивист.
 Ганна Барвинок — псевдоним писательницы Александры Кулиш (1826—1911).
 Барвинок, Иван (ок. 1620—1668) — легендарный атаман Войска Запорожского, сподвижник Богдана Хмельницкого и Петра Дорошенко.

Населённые пункты 
Россия
 Барвинок — хутор в Валуйском районе Белгородской области.
Украина
 Барвинок — село в Волынской области.
 Барвинок — село в Криничанском районе Днепропетровской области.
 Барвинок — село в Солонянском районе Днепропетровской области.
 Барвинок — село в Закарпатской области.
 Барвинок — село в Херсонской области.
 Барвинок — село в Черкасской области.

Техника 
 Троллейбус модели Т12110, производящийся корпорацией «Эталон» на Черниговском автозаводе.

Примечания